Альмухаметов () — башкирская фамилия. Известные носители:

 Альмухаметов, Газиз Салихович (1895—1938) — башкирский и татарский певец и композитор, музыкально‑общественный деятель. Народный артист Башкирской АССР (1929).
 Альмухаметов, Ильмар Разинович (род. 1971) — башкирский театральный режиссёр и постановщик, телеведущий, драматург, преподаватель высшей школы.
 Альмухаметов, Рашит Валиахметович (1934—2022) — педагог-методист. Кандидат педагогических наук (1967). Заслуженный деятель науки РБ (1994).
 Альмухаметов, Хамит Хужиахметович (1861—1923) — сэсэн-импровизатор, кураист, собиратель башкирского фольклора.